Iglesia Luterana El Redentor puede referirse a cualquiera de las siguientes iglesias luterana dedicadas al Redentor:

 Iglesia Cristiana Evangélica Luterana El Redentor, en Villa del Parque, Buenos Aires, Argentina.
 Iglesia Luterana El Redentor, en Providencia, Santiago, Chile.
 Iglesia Evangélica Luterana El Redentor, en Chapinero, Bogotá, Colombia.
 Iglesia Luterana El Redentor, en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.